Arrhenophanidae är en familj av fjärilar. Arrhenophanidae ingår i överfamiljen malfjärilar, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Arrhenophanidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malfjärilar
Arrhenophanidae